Мя́ки () — финская фамилия. Известные носители:

 Мяки, Антти (1904—1947) — финский борец, призёр чемпионатов Европы.
 Мяки, Артур Элденович (род. 1963) — депутат Государственной думы Российской Федерации III созыва.
  (род. 1956) — финский политик
 Мяки, Вейо (1958—2020) — финский шахматист, международный мастер (1987).
 Мяки, Йони (род. 1995) — финский лыжник, призёр чемпионата мира.
 Мяки, Олли (1936—2019) — финский боксёр легкой весовой категории.
 Мяки, Тауно (1912—1983) — финский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Мяки, Яков Туомасович (1878—1938) — финский и советский политический деятель.